Номад је члан групе или врсте људи који се стално селе с једног на друго место.

Номад такође може да има следећа значења:

Медији и забава

Књиге и магазини 
 Номад (роман), научнофантастични роман из 1950. године аутора Џорџа О. Смита
 Номад:Од ислама до Америке, аутобиографска књига из 2010. године аутора Ајана Хирсија Алија
 Номад, роман Сајмона Хока написан као део серије -{Tribe of One}-
 Номад (магазин), авангардни књижевни часопис који је у 11 издања излазио од 1959. до 1962. године у Лос Анђелесу

Ликови 
 Номад (стрип), a series of characters from the Marvel Universe
 Номад (Звездане стазе), име лудог геноцидног робота у епизоди Звезданих стаза по имену -{The Changeling}-
 Класа ликова у игри улога по имену -{Cyberpunk 2020}-

Дигиталне уметности и забава 
 Номад (компанија), јапанска компанија за анимацију
 НОМАД, независна асоцијација која ради на дигиталној уметности и култури, са нагласком на уметност звука

Филм 
 Номад (филм из 1982), хонгконшки филм из 1982. године са Леслијем Чуном
 Номад (филм из 2005), историјски епски сет из 2005. године смештен у Казахстан
 Номади (филм из 1986), урбани хорор филм смештен у Лос Анђелес
 Номади (филм из 2010), драмски филм из 2010. године

Игре 
 -{Sega Номад}-, конзола за видео-игре
 Номад, главни лик Крајтекове рачунарске видео-игре из 2007. године по имену -{Crysis}-
 Номад, непријатељска ванземаљска фракција у видео-игри -{Freelancer}-
 Номад или Пројекат Номад, DOS игра из 1993. године

Музика 
 Номад (бенд), британски дуо (-{(I Wanna Give You) Devotion}-)
 -{Nomad}-, албум Лотуса
 -{Nomad}-, албум Адам Плек рекординга под именом Номад са Робертом Мирабалом, Мором Тајамом и Џејсоном Бејкером
 -{Nomad}- (албум Ди’Аноа), албум Пола Ди’Аноа
 -{Nomad}- (албум Џесија Кука), албум и песма из 2003. године Џесија Кука
 -{Nomad}- (албум Трајбал тека), албум Трајбал тека
 -{Nomadic}- (албум Адријане Еванс), албум Адријане Еванс
 Номадс (бенд), шведски рокерски бенд
 -{Nomad}-, песма са Сепултуриног албума -{Chaos A.D.}-
 -{Nomad}-, песма Бакингам—Никса снимљена као демо 1974. и објављена 2001. године под називом -{Candlebright}- од стране Стивија Никса
 -{Nomad}-, песма Јангблод суперкулта са њиховог албума High Plains из 2016. године
 -{Nomad}-, песма са албума Ајрон мејдена под именом -{Brave New World}-
 -{Nomad}-, албум Бомбина из 2013. године

Телевизија 
 Номад (аустралијски ТВ шоу), аустралијски шоу-програм који се емитује на Ес-Би-Есу
 Номади (ТВ серија), пилот за серију на Си-Даблјуу који није прошао
 Номад Природњак, псеудоним Нормана Елисона, аутора и водитеља Би-Би-Сијевих дечјих једносатних радијских програма
 Брод који се појављује у епизоди -{The Changeling}- серије Звездане стазе: Оригинална серија

Места 
 Номад (Папуа Нова Гвинеја), велики центар Мидл Флај Дистрикта Западне Провинције Папуе Нове Гвинеје
 Номад, суседство на Менхетну и граду Њујорку, названо јер је -{NOrth of MADison Square}- (северно од трга Медисон)

Спорт 
 ФК Ансти номадс, аматерски фудбалски (сокер) клуб из Лестершира у Енглеској
 Номадс аукшон Манила, фудбалски (сокер) клуб са седиштем на Филипинима
 РК Номадс, рагби фудбалски клуб са седиштем у Хонгконгу
 Номадс јунајтед, новозеландски сокер клуб са седиштем у Кристчерчу
 Номадс вуменс рагби тим, међународни женски рагби тим за званице
 ФК Норт Винипег номадс, аматерски канадски фудбалски клуб у Винипегу у Манитоби

Транспорт и возила

Ваздухопловство 
 CH-112 номад, варијанта хеликоптера Хилер OH-23 рејвен којег користи канадска војска
 Делта сејлплејн номад, моторни глајдер
 GAF номад, аустралијски short-take-off-and-landing (STOL) авион који се производио у раздобљу 1975—1985. године
 Гин номад, дизајн јужнокорејског параглајдера
 A-17 номад, војни авион за нападе бомбардовањем произвођен 1935. године
 PBN номад, варијанта летећег чамца PBY Каталина
 Стенли номад, глајдер
 Напијер номад, мотор авиона

Моторна возила 
 Шевролет номад, караван који је производила Шевролет моторна дивизија Џенерал моторс коропорације у раздобљу 1955—1961. године
 Сузуки ескудо номад, спортско возило (џип са најлонском церадом и гумом на вратима гепека)

Бродови 
 СС Номадик (1911), брод Вајт стар линије и тендер за РМС Титаник
 УСС Номад (SP-1046), патролни чамац америчке војне морнарице који је био у служби у раздобљу 1917—1918. године
 ХМС Номад, британски разарач британске краљевске морнарице у службу стављен фебруара 1916. и потопљен маја исте године

Технологија 
 -{Navy Oceanographic Meteorological Automatic Device}- (НОМАД), бова која се фиксира у близини обале
 -{Creative Nomad}-, ланац дигиталних аудио-плејера који дизајнира и производи Кријејтив технолоџи
 -{Nomad rover}-, безпосадно возило дизајнирано за тестирање возила на другим планетама
 -{Nomad software}-, рачунарска база података и инквајери језик такође познат као -{Nomad}-
 -{Wireless Nomad}-, интернетска корпорација са седиштем у Торонту у Канади
 -{Nomad Goods}-, потрошачка компанија електронских направа у Сан Франциску и Калифорнији

Друге употребе 
 Номад (чланство у мотоциклистичком клубу)
 Номадси (мотоциклистички клуб)
 Номиновани адвајзер (Номад) за -{London Stock Exchange Alternative Investment Market}- (LSEAIM)
 За Хаскел номадс, молимо погледајте Монад